Vånga kan syfta på:
Vånga, Norrköpings kommun – en tätort i Norrköpings kommun
Vånga, Kristianstads kommun – en tätort i Kristianstads kommun
Vånga, Vara kommun - en småort i Vara kommun

Se även
 Vånga socken
 Vånga landskommun
 Vånga församling
 Vånga distrikt